Rojo en Vivo es el primer álbum en vivo de la banda mexicana de rock/pop Rojo. Fue lanzado en 2007 a finales del Tour Independencia de la banda.

El DVD fue la grabación de un concierto totalmente en vivo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante el mes de junio del 2006. 

La particularidad de este DVD es que el concierto se grabó completamente, sin pausas ni ediciones, lo que mostraba en sí, por completo como se vive un concierto de Rojo.

Producción

La producción del DVD fue cuidadosamente supervisada por Emmanuel Espinosa, líder de la banda, Juan Shimabukuro y Mariano Dawidson.

Lista de canciones
 "Intro"
 "Ok" 
 "Brillaré"
 "Digno Eres Tu" 
 "Adiós, Good Bye" 
 "Le Voy a Cristo" 
 "Bajo Tu Control" 
 "Prefiero" 
 "Hasta que ya no Respire más" 
 "Vive en Mi" 
 "Set de Baterías" 
 "Revolución"
 "Siempre te Amaré"
 "Gasolina"
 "Medley" (¿Cómo no voy a Alabarte?/Jardín de Rosas/Con Todo/No me Averguenzo)
 "Desde el Amanecer"
 "Quiero más de Ti" 
 "Te Alabaré mi Buén Jesús"

Enlaces externos 
 http://tuforocristiano.com

Álbumes de México de 2007
Álbumes en vivo de 2007
Álbumes de rock
Álbumes de música cristiana
Álbumes en español